Тумба може да се отнася за някое от следните понятия.

Общо 
 тумба (диалектно, остаряло) – височина, високо място
 тумба (разговорно) – тълпа, сбирщина, върволица

Върхове 
 Тумба – най-високият връх на планината Черна гора в България, област Перник
 Тумба – връх в планината Беласица, на който се пресичат границите на България, Северна Македония и Гърция
 Тумба – връх в планината Шар в югоизточната част на Косово

Селища 
 Тумба – град в Швеция, предградие на Стокхолм
 Тумба – село в дем Довища, Гърция
 Тумба – село в дем Пеония, Гърция
 Тумба – село в Република Карелия, Русия
 Тумба – село в Община Враня, Сърбия
 Тумба – бивше село в дем Лъгадина, Гърция
 Тумба – неолитно селище в Северна Македония
 Тумба – квартал в югоизточната част на Солун

Други 
 Тумба – езеро в северозападната част на Демократична република Конго
 Тумба – ледник на Земя Греъм, Антарктида
 Тумба – река във Вологодска област, Русия
 Тумба – река в Република Карелия, Русия
 „Тумба“ – стадион в квартал Тумба, Солун